Een verkeersweg:
 N978 (België)
 N978a (België)
 N978 (Nederland), zie Provinciale weg 978

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing